tegenpaus Johannes XXIII (Balthasar Cossa, ~1370-1419), tegenpaus in Bologna (1410-1415)
 paus Johannes XXIII (Giuseppe Angelo Roncalli, 1881-1963), paus (1958-1963)